Hollenstedt ist der Name
 einer Samtgemeinde in Niedersachsen, siehe Samtgemeinde Hollenstedt
 einer Gemeinde in Niedersachsen, siehe Hollenstedt
 eines Ortsteils der Stadt Northeim: Hollenstedt (Northeim)